Redwood bezeichnet

 einen Küstenmammutbaum
 einen Riesenmammutbaum
 einen Nationalpark in den USA, siehe Redwood-Nationalpark
 der Name eines Softwareherstellers, siehe Redwood Software 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redwood (Mississippi)
 Redwood (Jefferson County, New York)
 Redwood (Suffolk County, New York)
 Redwood (North Carolina)
 Redwood (Oregon)
 Redwood (Texas)
 Redwood (Utah)
 Redwood (Virginia)
 Redwood City (Kalifornien)
 Redwood Corral (Kalifornien)
 Redwood Estates (Kalifornien)
 Redwood Falls (Minnesota)
 Redwood Gardens Mobile Home Park (Arizona)
 Redwood Grove (Kalifornien)
 Redwood Junction (Kalifornien)
 Redwood Lodge (Kalifornien)
 Redwood Terrace (Kalifornien)
 Redwood Valley (Kalifornien)
 Redwood County (Minnesota)

in Kanada:
 Redwood (Ottawa)

in Neuseeland:
 Redwood (Christchurch), Stadtteil
 Redwood (Wellington), Stadtteil

Personen:
 Bernard Redwood (1874–1911), britischer Motorbootfahrer
 Francis Mary Redwood SM (1839–1935), englischer römisch-katholischer Geistlicher; Bischof bzw. Erzbischof von Wellington
 Heather Redwood (* um 1930), neuseeländische Badmintonspielerin
 John Redwood (* 1951), britischer Politiker 
 Manning Redwood (1929–2006), US-amerikanischer Schauspieler

Bands:
 Redwood (englische Band)
 Redwood (schweizerische Band)